Ко́тьки () — деревня в Дворецком сельсовете Дятловского района Гродненской области Белоруссии. По переписи населения 2009 года в Котьках проживало 36 человек.

Этимология 
Название деревни образовано от фамилий Кот, Котько, Котяга.

География 
Котьки расположены в 10 км к юго-востоку от Дятлово, 164 км от Гродно, 8 км от железнодорожной станции Новоельня.

Вдоль деревни протекает река Молчадь.

История 
В 1878 году Котьки — деревня в Дворецкой волости Слонимского уезда Гродненской губернии (28 дворов). В 1880 году в деревне было 118 жителей.

Согласно переписи населения 1897 года в Котьках насчитывалось 42 дома, проживало 307 человек. В 1905 году — 361 житель.

В 1921—1939 годах Котьки находились в составе межвоенной Польской Республики. В сентябре 1939 года Котьки вошли в состав БССР.

В 1996 году Котьки входили в состав колхоза имени К. Заслонова. В деревне насчитывалось 55 хозяйств, проживал 91 человек.

Достопримечательности 
 Могила жертв фашизма. В ней захоронены 2500 жителей Дятловского и соседних районов, которых осенью 1942 года расстреляли оккупанты. Находится в 0,4 км на восток от деревни, в лесу.
 Могила жертв фашизма. В ней захоронены 3000 жителей Дятловского и соседних районов, которых осенью 1942 года расстреляли оккупанты. Находится в 1 км на восток от деревни, слева от дороги Дворец — Новоельня, в лесу.

Примечания 

Населённые пункты Дятловского района